Richemont (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Richemont (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Richemont (przedsiębiorstwo) – producent dóbr luksusowych